Лігокрист () — вигаданий динозавр з фільмів про Кінг-Конга.

Екологія 
Ligocristus є найбільш поширеним і численним великим здоровим травоїдним динозавром, якого тільки можна знайти на острові Черепа. Як правило, лігокрісти живуть в стадах по декілька десятків особин, вони пасуть кору, траву, листу, коріння і водні бур'яни. Таким чином, вони знаходяться в більшості екологічних зон острова Черепа, від боліт до джунглів, і, по суті, є єдиними травоїдними, які готові втекти під воду, щоб уникнути хижаків.

Ligocristus є вокальна тварина, він здійснює зв'язок з іншими членами стада за допомогою різних викликів. Деякі виклики використовуються, щоб тримати стадо разом у групі в густих джунглях, інші запевняють стадо: все добре, деякі з них використовуються, щоб привернути увагу до нового джерела живлення, в той час як інші використовуються в домінуваннях у суперечках. Вокалізації, а також зміни в кольорі гребеня, використовуються під час сезону розмноження, щоб привернути увагу самок до самців. Битва за жінок є звичайним явищем, і багатьох чоловіків, які втомилися і пошарпані від боротьби за самок, з'їдають хижаки.

Поведінка 
Ligocristus досить боязка тварина, і має тенденцію тримати око на сторожі, щоб вчасно замітити ворогів.

Тактика 
Ліґокріст не має природну зброю, крім швидкого бігу. Вони досить швидко побіжать, здивовавши хижака. Вони будуть також плавати у воді, якщо це можливо, так як деякі хижаки будуть слідувати за ними.

Зовнішній вигляд 
Ligocristus є птахотазовим динозавром, з ​​широкими, трипалими ногами, довгим хвостом, і мордою, як у качки. Шкіра, яка виступає на задній частині черепа, підтримує довгий гребінь. Вони пересуваються на двох або чотирьох ногах, і використовують свої хвости, щоб врівноважити рух.

Джерела 
 Лігокріст у книзі «Світ Конга» (англ.) 

Вигадані динозаври
кайдзю